Les mots caeruleus, caerulea et caeruleum sont des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « bleu, bleu foncé, noirâtre ». Les mots caerulus, caerula et caerulum, coeruleus, coerulea et coeruleum ainsi que coerulus, coerula et coerulum en sont des variantes orthographiques. De plus, les diphtongues ae et oe sont parfois notées æ et œ.

Sciences et techniques 
 En anatomie humaine, le locus cœruleus (ou cæruleus) est un noyau sous-cortical du cerveau, situé dans le tronc cérébral.
 En taxonomie, les mots caeruleus, caerulea et caeruleum, ainsi que leurs variantes orthographiques coeruleus, coerulea et coeruleum, sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer des espèces de couleur bleue ou bleu foncé. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : caeruleus, caerulea, caeruleum, coeruleus, coerulea, coeruleum.

Culture et société 
 Dans les arts plastiques et en décoration, le cœruleum est un pigment donnant une coloration bleu ciel.

Notes et références

Voir aussi 
 caerulescens et coerulescens, de sens voisin

Épithète spécifique